

Persone
 Katie Rood – calciatrice neozelandese
 Odgen Rood – fisico statunitense
 Richard Rood – wrestler statunitense

Politica
 ROOD – organizzazione giovanile del Partito Socialista dei Paesi Bassi